Onslaught (personage),  een personage uit de strips van Marvel Comics.
Onslaught (band), een Engelse thrashmetalband
Onslaught (computerspel), een computerspel uit de jaren tachtig